Quatre sous-marins de la Marine espagnole ont porté successivement le nom de Isaac Peral, en l’honneur du lieutenant de vaisseau (teniente de navío) Isaac Peral y Caballero (1851-1895), inventeur du torpilleur sous-marin qui porte son patronyme, le premier sous-marin opérationnel au monde :
 Le Isaac Peral (A-0), en service de 1917 à 1932 ;
 Le Isaac Peral (C-1), navire de tête de la classe C, en service de 1928 à 1950 ;
 Le Isaac Peral (S-32), ex- de classe Balao, en service espagnol de 1971 à 1987 ;
 le Isaac Peral (S-81), navire de tête de la classe S-80, lancé en 2021.

Nom de bateau de la Marine espagnole